Gwenn Teir Bronn, figuur uit de Welshe mythologie.
 Heinrich Georg Bronn (1800-1862), Duits geoloog en paleontoloog.
 Bronn (personage), personage uit de door boekenserie Het Lied van IJs en Vuur en de daarop gebaseerde televisieserie Game of Thrones.
 Broons (Bretons: Bronn), gemeente in de Franse regio Bretagne.